Der Scottish League Cup ist ein Fußballwettbewerb, der unter den 42 Vereinen der ersten vier Ligen ausgetragen wird, die Mitglied der Scottish Professional Football League sind. Der Wettbewerb wurde zuerst 1947 ausgetragen, Glasgow Rangers gewann das erste Finale gegen den FC Aberdeen. Sollte ein Duell nach 90 Minuten plus einer Verlängerung keinen Sieger finden, wird das Spiel im Elfmeterschießen entschieden.

Sponsoren 
Der Scottish League Cup hatte durch verschiedene Sponsoren folgende Namen:

 Bell’s League Cup (1979–81), Sponsor: Bell’s Whisky
 Skol Cup (1984–92), Sponsor: Skol Lager
 Coca-Cola Cup (1994–97), Sponsor: Coca-Cola
 CIS Insurance Cup (1999–2008), Sponsor: The CIS Insurance
 Co-operative Insurance Cup (2008–11), Sponsor: The Co-operative Insurance
 Scottish Communities League Cup (2011–2013), Sponsor: The Scottish Government
 The Scottish League Cup presented by QTS (2015), Sponsor: QTS
 The Scottish League Cup presented by Utilita (2015–2016), Sponsor: Utilita
 Betfred Cup (2016–2021), Sponsor: Betfred
 Premier Sports Cup (2021–2022), Sponsor: Premier Sports
 Viaplay Cup (seit 2022), Sponsor: Viaplay

Die Endspiele im Überblick

Rangliste der Sieger

Weblinks 
 Offizielle Webseite
 Alle Finalspiele bei rsssf.com

 
Scottish Professional Football League